Crash, onomatopeya del golpe que produce rotura, puede referirse a:

Economía 
 Quiebra, sobre todo la generalizada.
 Crash bursátil, el estallido de una burbuja económica.

Música

Bandas 
 Crash, banda de thrash metal coreano.
 Crash, una banda de rock colombiana.
 Crash, una banda de jazz rock polaca.
 The Crash, grupo de pop-rock finlandés.

Álbumes 

 Crash (1986),  álbum de The Human League.
 Crash(1996), álbum de Dave Matthews Band.
 Crash (2022), álbum de Charli XCX.

Canciones 
 Crash (1988), canción de The Primitives (1988)
 Crash (1997), canción de Aerosmith (1997)
 Crash (2006), canción de Gwen Stefani (2006)
 Crash (2015), sencillo de Zahara (2015)

Otros 

 Crash Instituto Audiovisual es una Escuela de Sonido situada en Barcelona, fundada en 1985.
 Crash, platillo utilizado para definir acentos en la música.

Cine 
 Crash (1996), película dirigida por David Cronenberg, basada en la novela homónima de J. G. Ballard.
 Crash (2004), película dirigida por Paul Haggis, ganadora de 3 Óscar.

Televisión 
 Crash (2008-2010), serie de Glen Mazzara, que consta de dos temporadas.
 Crash (2018-2019), serie de televisión turca.

Informática 
 Crash, un fallo mayor de una aplicación informática.

Literatura 
 Crash (1973), novela de J. G. Ballard, y un capítulo de la novela La exhibición de atrocidades (1970) del mismo autor.

Videojuegos 

 Crash Bandicoot, serie de videojuegos. 

 Crash Bandicoot, personaje protagonista de la serie de videojuegos homónima.
 Crash Bandicoot, franquicia de la serie de videojuegos.